een gemeente in Slowakije:
 Červená Voda (okres Sabinov)
 een gemeente in Tsjechië:
 Červená Voda (okres Ústí nad Orlicí)